Poul Larsen kan henvise til flere personer:

 Poul Larsen (ingeniør) (1859-1935) – dansk ingeniør
 Poul Larsen (botaniker) (1909-1976) – dansk professor i botanik
 Poul Bogs Larsen – dansk atlet
 Poul F. Larsen (1916-?) – dansk direktør i UNICEF
 Poul V. Larsen (1902-?) – dansk bankdirektør
 Poul Larsen (digter) (født 1940) – dansk digter og forfatter